Arrondissementet Sarcelles er et fransk arrondissement, der ligger i departementet Val-d'Oise. Arrondissementet består af 15 cantoner. Hovedbyen er Sarcelles

Eksterne henvisninger 
 

Arrondissementer i Val-d'Oise